Чемпионат Польши по международным шашкам среди мужчин 2015 — 39-й чемпионат страны, финал которого прошёл с 21 по 28 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 11 спортсменов и 1 спортсменки.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2015 год в шашках